Geografia:
República de Maurici, Estat format per l'illa de Maurici i d'altres més petites de l'arxipèlag de les Illes Mascarenyes
Illa Maurici, illa on es troben les 9/10 parts de la República de Maurici 

 Biografies:
Maurici (revolucionari), revolucionari de la província romana d'Àfrica 
Flavi Tiberi Maurici, emperador romà d'Orient del 582 al 602.
Juni Maurici, polític romà del .

 Sants i beats
Sant Maurici d'Agaunum, màrtir cristià al .
Beat Maurici d'Hongria, dominic hongarès del .
Beat Maurici Proeta, frare agustinià català del .